U-124:

 U-124 (1918) (также UB-124, 1918) — немецкая подводная лодка, вступила в строй 22 апреля 1918 года, погибла 22 июля 1918 года.
 U-124 (1940) — немецкая подводная лодка, вступила в строй 11 июня 1940 года, погибла 2 апреля 1943 года.